Носо́вич () — белорусская фамилия.

Известные носители:
 Носович, Анатолий Леонидович (1878—1968) — генерал-майор.
 Носович, Владимир Павлович (1864—1936) — русский судебный деятель, сенатор.
 
 Носович, Павел Иванович (1829—1887) — генерал-майор, директор Первого кадетского корпуса.

См. также 
 Носовичи

Примечания